Dit artikel geeft een overzicht van de verschillende iPhone-modellen die Apple inc. sinds 2007 heeft uitbracht.

Overzicht

* Uit de verkoop gehaald door Apple, uit hun eigen fysieke en online winkel(s). Artikelen worden daarna nog enige tijd verkocht door andere aanbieders.

Modelvergelijking

Face-id iPhones

4G- en 5G-frequenties